Obří slalom mužů na Mistrovství světa v alpském lyžování 2023 se konal v pátek 17. února 2023 jako pátý mužský závod světového šampionátu v Courchevelu a Méribelu. Úvodní kolo odstartovalo v 10 hodin a druhá část na něj navázala od 13.30 hodin. Do závodu na courchevelské sjezdovce 	L'Éclipse nastoupilo 100 slalomářů ze 64 států. 

Francouzský obhájce zlata Mathieu Faivre obsadil devatenácté místo.

Medailisté 
Mistrem světa se stal 25letý Švýcar Marco Odermatt, úřadující olympijský vítěz, průběžný lídr celkového hodnocení i dílčí klasifikace obřího slalomu ve Světovém poháru. V odjeté části sezóny ovládl čtyři z pěti obřích slalomů, v nichž startoval. Na světových šampionátech získal druhou medaili a druhou zlatou, jíž navázal na triumf z courchevelského sjezdu. 

Se ztrátou třiceti dvou setin sekundy vybojoval stříbrný kov 26letý Švýcar Loïc Meillard, který si po dvou bronzech v  Cortině d'Ampezzo 2021 připsal třetí medaili na mistrovství světa.

Bronz si odvezl 27letý Rakušan Marco Schwarz, jenž za vítězem zaostal o čtyři desetiny sekundy. Obhájil tak třetí příčku z Cortiny d'Ampezzo 2021. K druhému místu ze superkombinace na probíhajícím šampionátu přidal druhý cenný kov, znamenající šestou individuální medaili ze světových šampionátů.

Výsledky

Reference 

Obří slalom mužů